Waterfall kan syfta på:

 Waterfall, Alaska – en ort i Prince of Wales-Hyder Census Area, Alaska, USA
 Waterfall, England – en ort i Waterhouses, Staffordshire Moorlands, Staffordshire, England
 Waterfall, Irland – en ort i Irland
 Waterfall, Isle of Man
 Waterfall, New South Wales – en ort i Sutherland Shire, New South Wales, Australien
 Waterfall (Sopo Gelovani och Nodiko Tatisjvili sång) – en låt med de georgiska sångarna Sopo Gelovani och Nodiko Tatisjvili